Hrvatska omladina (Samobor), list zabave i pouke iz Samobora, izašao 1885.
Hrvatska omladina (Pula), hrvatsko omladinsko društvo iz Pule